«Brand New Eyes» — третій студійний альбом американського гурту Paramore. В США альбом вийшов 29 вересня 2009 року.

Список композицій

Бонусне DVD обмеженого видання 
 "Making the Album" documentary – 30:00
 In-studio footage
 Interviews
 Paramore.net episodes:
(Cocky) Basketball
 Ping Pong
 Cribz, Part 1
 Cribz, Part 2
 Zac and Kevin
 Z and T Presents "Baby Come Back 2 Me"
 Photo gallery (exclusive in-studio)

Чарти

Примітки 

Альбоми Paramore
Альбоми Fueled by Ramen